Brookwood hace referencia a:

 Brookwood (Alabama), Estados Unidos
 Brookwood (Surrey), Inglaterra